Reis, ducs i comtes de Bretanya:
 Alan I de Bretanya el Gran 890 a 907
 Alan II de Bretanya Barbitorte 936 - 952
 Alan (III) de Bretanya o Alan III de Nantes 988-990
 Alan III de Bretanya Rebrit 1008-1040
 Alan IV de Bretanya Fergent 1084-1115